Příjmení Bjerknes má více osob:
 Jacob Bjerknes (1897–1975) – norský fyzik a meteorolog
 Vilhelm Bjerknes (1862–1951) – norský fyzik a meteorolog